

Geografia
 Bougy-Milon, rinominato Bougy-Villars – comune svizzero nel Canton Vaud
 Chalivoy-Milon – comune francese situato nel dipartimento del Cher nella regione del Centro
 Fontaine-Milon  – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 La Ferté-Milon  – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione Nord-Passo di Calais-Piccardia
 Milon-la-Chapelle – comune francese situato nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France
 Tête de Milon – montagna delle Alpi del Weisshorn e del Cervino nelle Alpi Pennine

Persone
 Bernardino Milon (1829-1881) – politico e militare italiano
 Louis Milon (1766-1849) – ballerino, coreografo e maestro di ballo francese
 Michaël Milon (1972-2002) – karateka e maestro di karate francese

Altro
 C/1975 N1 Kobayashi-Berger-Milon – cometa non periodica
 Cratere Milon – cratere sulla superficie di Giapeto, satellite di Saturno
 Milon's Secret Castle  – videogioco platform pubblicato da Hudson Soft

Pagine correlate
Millon
Milone